Ел Игеро има више значења:

 Ел Игеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Игеро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Игеро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику